Bembel bezeichnet:
 Bembel, dickbauchige Steinzeugkanne, die in südhessischen Gaststätten zum Ausschenken von Apfelwein benutzt wird
 ein Nebenname der Bahnstrecke Kahl–Schöllkrippen im Spessart, im Schwäbischen auch für Straßenbahnen oder sonstige Kleinbahnen
 ein Nebenname der Lokalbahn Frankenthal–Großkarlbach in der Vorderpfalz
 in einigen Regionen Deutschlands ein gebräuchlicher Begriff für Sticker (Aufnäher, Aufkleber, Badges, Labels etc.), sei es in physischer oder elektronischer Form